KJU steht für:
 Kamiraba Airport (IATA-Code), Flughafen von Kamiraba, New Ireland Province, Papua-Neuguinea

kju steht für:
 Kashaya (ISO-639-3-Code), Sprache der Pomo in Kalifornien

Abkürzung